Affassallat bezeichnet:
 Affassallat (Inselgruppe, bei Kangaamiut), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Affassallat (Inselgruppe, bei Maniitsoq), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland